Sossidi ist der Familienname folgender Personen

 Elef Sossidi (1913–1992), deutscher Hörfunkjournalist

Sossidi bezeichnet
 Sossidi (Militär), in den Militärdienst des Osmanischen Reiches integrierte Teile aus zuvor unterworfenen Christen
 Sossidi frères de Constantinople, auch Gebr. Sossidi, Ende des 19. Jahrhunderts von Konstantinopel nach Hamburg verlegte Zigarettenfabrik